Irwin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hilmar-Irwin
Irwin (Idaho)
Irwin (Illinois)
Irwin (Iowa)
Irwin (Pennsylvania)
North Irwin
Irwin (South Carolina)

Irwin kan slaan op de volgende rivier in West-Australië:
 Irwin (rivier)

Irwin kan ook slaan op de volgende personen:
Steve Irwin
Bindi Irwin
Clint Irwin
Frederick Irwin